ATT steht für:
 Allianz Technology Trust, britisches Unternehmen
 AT&T, einen nordamerikanischen Telekommunikationskonzern
 Admiralty Tide Tables, die Gezeitentafeln des United Kingdom Hydrographic Office
 ATT, App-Tracking-Transparenz, eine Funktion im Apples Betriebssystemen ab iOS 14.5
 ATT R&D, einen südkoreanischen Elektrofahrzeughersteller
 Amadou Toumani Touré, den ehemaligen Präsidenten Malis
 The Arms Trade Treaty, den Vertrag über den Waffenhandel, ein internationales Waffenhandelsabkommen
 die Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren

Att, auch At, bezeichnete:
 die Unterteilung der Währung Laotischer Kip von Laos

att steht für:
 Pamplona Atta (Nördliches Cagayan-Negrito; ISO-639-3-Code), Dialekt des Dialektclusters Atta (Dialektcluster), gesprochen von den Aeta um Pamplona (Cagayan) auf der Insel Luzon, Philippinen

Abkürzung